Präparation steht für:
 in der Biologie die Haltbarmachung von tierischen Körpern, siehe Taxidermie
 in der Anatomie und in der Chirurgie das gezielte Freilegen und Darstellen von anatomischen Strukturen, siehe Präparierkurs
 in der Zahnmedizin das vorbereitende Beschleifen eines Zahnes, siehe Präparation (Zahnmedizin)
 in der Textilindustrie das Aufbringen einer Flüssigkeit auf synthetische Fasern, siehe Imprägnierung
 im Alpinsport das Verfestigen und Glätten des Schnees durch Pistenfahrzeuge, siehe Skipiste
 in allen Skisportarten die Behandlung des Skis, siehe Skiservice
 in der Musik das Einsetzen von Fremdgegenständen in Musikinstrumente, siehe Präpariertes Klavier
 in der Archäologie das Freilegen und Säubern von Fundstücken

Siehe auch:
 Präparand
 Präparat
 Präparator